Katherine Webb : écrivaine anglaise, née en 1977
 Katherine Webb : mannequin américain, née en 1989

 Autre graphie
 Catherine Webb : écrivaine anglaise, née en 1986